Mousetrap, Mouse Trap o The Mousetrap (trappola per topi in lingua inglese) può significare:

Televisione 
 Trappola per topi (Mousetrap) – episodio di Medical Investigation
 Trappola per topi (The Mousetrap) – episodio della seconda stagione di Terminator: The Sarah Connor Chronicles

Videogiochi 
 Mouse Trap – videogioco arcade e per console del 1981
 Mouse Trap – videogioco per computer del 1986

Altro 
 Trappola per topi (Mousetrap) – racconto di Andre Norton del 1952, contenuto nell'antologia I grandi maestri della fantascienza 2
 Mousetrap – album dei Das Damen del 1989
 Trappola per topi (The Mousetrap) – opera teatrale di Agatha Christie del 1952